Derolez est un nom de famille. Il est dérivé du nom de famille de Raullers. Il peut faire référence à:

 Albert Derolez, un historien et professeur de paléographie belge
 René Derolez (1921–2005), un historien et runologiste belge